Alain Beaulé (1946-), joueur de hockey sur glace québécois
 Jean-Robert Beaulé (1927-), un cheminot, courtier d'assurance, électricien et homme politique fédéral du Québec.